Miguel Gutiérrez Gutiérrez (1931–2016), joueur de football mexicain ;
 Miguel Gutiérrez (né en 1956), joueur de football péruvien ;
  (né en 1971), chorégraphe américain ;
  (né en 1997), joueur de volley-ball cubain ;
 Miguel Gutiérrez Mayor (né en 1954), cycliste espagnol.
 Miguel Gutiérrez (né en 2001), footballeur espagnol.